У историји европских такмичења дугој више од осам деценија екипа Хајдука Сплит је са успехом наступала од 1927. године у првом Митропа купу (Средњоевропски куп), па преко Купа сајамских градова, Купа победника купова, УЕФА купа до Лиге шампиона. Ово је преглед свих утакмица клуба прво у збирној табели а затим су наведене све одигране утакмице

Збирни резултати 
26. јул 2018.

Резултати по сезонама 

Поред много раније одиграних међународних утакмица Хајдук је први пут званично играо у европским такмичењима у првом Митропа купу 14. августа 1927. године против Рапида из Беча. После ових утакмица Хајдук по други пут игра у европским такмичењима тек 1955. године.

Са 20. октобром 2010. Хајдук је у европским куповима играо:

1 У овој колони су уписана имена градова у којима су домаћини биле екипе које из разних разлога нису могле играти на свом терену у свом граду.

Види још 
 ХНК Хајдук Сплит

Референце 

ХНК Хајдук Сплит
Хајдук Сплит